

Autoveicoli 
Mercedes-Benz Classe E – autovettura della Mercedes-Benz;

Elettronica ed elettrotecnica 

 Classe E, particolare classe di funzionamento di un amplificatore elettronico
Classe E è una classe di efficienza energetica

Navi militari
Classe E – classe di 8 cacciatorpediniere britannici entrata in servizio a partire dal 1934;
Classe E – altra designazione incrociatori Classe Emerald;

Sommergibili
Classe E – classe di 58 sommergibili britannici della prima guerra mondiale;
Classe E – classe di 2 sommergibili statunitensi della prima guerra mondiale;